Colle San Giovanni ima više značenja:
 Colle San Giovanni, Chieti
 Colle San Giovanni, Cuneo
 Colle San Giovanni, Frosinone
 Colle San Giovanni, L'Aquila
 Colle San Giovanni, Teramo